Асунсион Ночистлан има више значења:

 Општина Асунсион Ночистлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Асунсион Ночистлан (Асунсион Ночистлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику